Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди женщин 2020 — баскетбольный турнир, в котором принимали участие 16 национальные команды, поделённые на четыре группы по четыре команды в каждой. Он проходил с 6 по 9 февраля 2020 года.

Выбор места проведения 
Квалификационные турниры прошли в трёх городах: Остенде, Бурже, Белграде. Фошань также должен проводить отборочный турнир, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли в Белград.

Команды

Жеребьёвка 
Жеребьевка квалификационного турнира состоялась 27 ноября 2019 года в Доме баскетбола в Миэ, Швейцария. В каждом турнире участвовали четыре команды, три из которых прошли квалификацию на Олимпийские игры. Однако, хозяева олимпийских игр и чемпионы мира играли в квалификационных турнирах, то из турниров, где они принимали участие, выходили ещё две команды.

Посев 
Состав корзин определён согласно рейтингу ФИБА на момент проведения жеребьёвки (позиция в рейтинге указана в скобках).

При посеве применялись следующие ограничения:
 Испания не попала в турнир, который организует другая европейская страна (Остенде, Бурж и Белград).
 Австралия не может попасть в турнир, организованный другой страной Азии / Океании (Фошань).
 Япония не могла попасть в турнир с США, Австралией или Китаем.
 Бразилия не могла сыграть в турнире с США или Канадой.
 Мозамбику пришлось сыграть в турнире с Нигерией.
 Швеция не могла сыграть в турнире с двумя европейскими командами.

Квалификационный турнир в Остенде

Турнирная таблица

Сыгранные матчи 
Время матчей дано местное UTC+1:00

Квалификационный турнир в Бурже

Турнирная таблица

Сыгранные матчи 
Время матчей дано местное UTC+1:00

Квалификационный турнир в Белграде

Турнирная таблица

Сыгранные матчи 
Время матчей дано местное UTC+1:00

Квалификационный турнир в Белграде-2 
Турнир был перенесен из Фошаня в Белград из-за пандемии COVID-19.

Турнирная таблица

Сыгранные матчи 
Время матчей дано местное UTC+1:00

Примечания

См. также 
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2020

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2020
2020 год в баскетболе
Квалификация на летние Олимпийские игры 2020